Esistono due comuni francesi con questo nome

Charmont – Marna
Charmont – Val-d'Oise